Тапилула има више значења:

 Општина Тапилула (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапилула (Тапилула, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику